Parsifal, ópera de Richard Wagner
Parzival, poema épico alemão  atribuído ao poeta medieval Wolfram von Eschenbach
2095 Parsifal, asteróide da cintura principal
José Parsifal Barroso,  político brasileiro

Desambiguação